91-й чемпионат Аргентины  прошёл с 18 по 28 июля 2016 года в Вилья-Мартелли.

 Категория: 9-я (средний рейтинг 2452).
 Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии, с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с первого.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Аргентины по шахматам
2016 год в шахматах
Июль 2016 года
Спорт в Аргентине в 2016 году